Le Championnat du Portugal de football 1981-1982 est la  de la compétition qui voit la victoire du Sporting Portugal.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Jacques Pereira, qui inscrit 27 buts en faveur du FC Porto.

Classement 

|}

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1981
Sport au Portugal en 1982